Степовка — название населённых пунктов на Украине:

 Степовка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Степовка — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Степовка — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.
 Степовка — село в Монастырищенском районе Черкасской области.